Poetry for the Poisoned — девятый полноформатный студийный альбом американской пауэр-метал-группы Kamelot, вышедший в 2010 году. Альбом был выпущен 1 сентября в Японии, 10 сентября в Европе и 14 сентября в США. На песни «The Great Pandemonium» и «Necropolis» были сняты видеоклипы.

Список композиций 
 «The Great Pandemonium» — 4:24
 «If Tomorrow Came» — 3:58
 «Dear Editor» — 1:18
 «The Zodiac» — 4:00
 «Hunter’s Season» — 5:34
 «House on a Hill» — 4:14
 «Necropolis» — 4:16
 «My Train of Thoughts» — 4:08
 «Seal Of Woven Years» — 5:13
 «Poetry For The Poisoned, Pt. I: Incubus» — 2:57
 «Poetry For The Poisoned, Pt. II: So Long» — 3:24
 «Poetry For The Poisoned, Pt. III: All Is Over» — 1:03
 «Poetry For The Poisoned, Pt. IV: Dissection» — 2:00
 «Once Upon a Time» — 3:45

Бонусные композиции
 15. «Thespian Drama» (на японском издании) — 3:46
 15. «Where the Wild Roses Grow» (на европейском издании) — 3:59
 15. «House on a Hill (полная версия)» (на американском издании) — 5:02

Участники записи

Группа 
 Рой Хан — вокал
 Томас Янгблад — гитара
 Шон Тиббетс — бас-гитара
 Кейси Грилло — ударные
 Оливер Палотаи — клавишные

Гости 
 Симоне Симонс — вокал на «House on a Hill» и «Poetry for the Poisoned Pt. II—III»
 Бьорн Стрид — вокал на «The Great Pandemonium»
 Джон Олива — вокал на «The Zodiac»
 Гас Джи — гитарное соло на «Hunter’s Season»
 Аманда Сомервилль — хор на «Poetry for the Poisoned, Pt. I—IV» и вокал на «The Zodiac»
 Чанти Вундер — вокал на «Where the Wild Roses Grow»

Альбомы Kamelot
Альбомы Edel Music